Benalúa puede referirse a:

Lugares 
En España
 Benalúa, municipio de la provincia de Granada.
 Benalúa, barrio de la ciudad de Alicante, en la provincia de Alicante.
 Benalúa de las Villas, municipio de la provincia de Granada.